Cofidis, Solutions Crédits er et fransk UCI World Tour-hold. Holdet har eksisteret siden 1996, og har alle årene været sponseret af det franske forsikringsselskab Cofidis. Fra Pro Tourens start og frem til 2010 rangerede holdet som Pro Tour-hold og var et professionelt kontinentalhold indtil 2020, hvor det igen kom på øverste niveau på UCI World Tour.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Tour de France 2007 
Den 25. juli 2007 blev det offentliggjort at Cofidis rytteren Cristian Moreni havde aflagt en positiv dopingprøve af testosteron efter den 11. etape af Tour de France 2007. Moreni valgte ikke at bestride prøven, og indrømmede et dopingmisbrug. Som en følge af afsløringen valgte Cofidis at trække sig fra Touren, ligesom Team Astana gjorde.

Cofidis, le Credit Par Telephone offentliggjorde også at de trækker sig som hovedsponsor for holdet efter 2008-sæsonen som en konsekvens af dopingafsløringen i touren.

Udstyr 
 Beklædning: Nalini
 Cykler: Look
 Gear: Campagnolo
 Hjul: Fulcrum

Kilder

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Frankrig
Etableret i 1996